Rohrwiesenbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Rohrwiesenbach (Böllinger Bach), mittlerer Oberlauf des Böllinger Bachs, bei Treschklingen, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rohrwiesenbach (Haggraben), rechter Zufluss des Haggrabens, beim Häuserackerhof, Gemeinde Kleinostheim, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Rohrwiesenbach (Schwarzenlachenbach), linker Zufluss des Schwarzenlachenbachs in Sulzdorf, Stadt Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rohrwiesenbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs (zur Hafenlohr) nach Weibersbrunn, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Rohrwies
 Rohrwiesengraben
 Röhrawiesen